Biografies:
 Joan Prim i Prats, conegut com el General Prim, militar i polític del .
 Marc Antoni Prim, militar romà partidari de Vespasià.
 Tommy Prim (Svenljunga, 1955), ciclista suec professional entre 1980 i 1986.
 Dolors Torrentó i Prim (Torres de Segre, Noguera, 1921), soprano catalana que actuava amb el nom de Lolita Torrentó.
 Miguel Prim Tomás (València, 1943), polític valencià.
 Geografia: Coll Prim, serra situada al municipi de Capçanes (Priorat).
 Literatura: Pilar Prim (1906), novel·la de Narcís Oller.